Neues Zeughaus steht für:

 Neues Zeughaus (Hannover)
 Neues Zeughaus (Mainz)